Annaffik bezeichnet:
 Annaffik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Annaffik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Annaffik (Insel, Upernavik), Insel  im Distrikt Upernavik, Grönland